Station Mignaloux-Nouaillé is een spoorwegstation in de Franse gemeente Mignaloux-Beauvoir.

Mignaloux-Nouaillé